Dia:
 Dia — редактор диаграмм GNOME Office;
 DIA — аэропорт Денвер;
 DIA - Разведывательное управление Министерства обороны США
 Dia (группа) — южнокорейская гёрл-группа.